Cani puede referirse a:
 Dhimiter Çani, artista albanés.
 Rubén Gracia Calmache, Cani, futbolista español.
Acrónimo de conflicto armado no internacional.